Walkirie – boginie z mitologii nordyckiej
 Walkiria – opera Richarda Wagnera
 Operacja Walkiria – plan przejęcia władzy po śmierci Hitlera
 Walkiria – amerykański dramat historyczny z 2008 r. w reżyserii Bryana Singera
 Walkirie – powieść Paula Coelha z 1992
 Walkiria – południowoafrykańska samobieżna wyrzutnia rakietowa opracowana w 1980
 XB-70 Walkiria – amerykański naddźwiękowy samolot eksperymentalny z początku lat 60. XX wieku